Ampilly ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Côte-d'Or:

Ampilly-les-Bordes
Ampilly-le-Sec